Antónios Katináris (en ) est un compositeur et musicien grec né en 1931 à La Canée et mort le  à Athènes.

Compositions
(liste incomplète)

 12 Fylla tis Kardias, (12 Φύλλα της Καρδιάς), Columbia, 1971
 Palia Merakia, (Παλιά Μεράκια), Columbia, 1973 
 Baglamades, (Μπαγλαμάδες), Columbia, 1973
 Asta na pane, (Αστα Να Πάνε), Columbia, 1974
 Neotera ki Anotera, (Νεώτερα κι Ανώτερα), Columbia, 1974
 Synanastrofes, (Συναναστροφές), Columbia, 1974
 Aytapates, (Αυταπάτες), Columbia, 1975
 Bouzozkokelaidismata, (Μπουζουκοκελαϊδίσματα ), Polyphone 1978
 Akou ti tha po, (Άκου Τι Θα Πω), Relans, 1982
 12 Epityxies (12 Επιτυχίες), Relans, 1982
 Laiko Palko (Λαϊκό Πάλκο), Polyphone, 1987
 Gia sas ta dialeksa, (Για σας Τα Διάλεξα) WEA, 1994

Liens externes

 Site personnel
 Chanson Ti na sou kanei mia Kardia

Musicien grec
Compositeur grec
Compositeur grec de musique de film
Naissance en 1931
Naissance à La Canée
Décès en octobre  1999
Décès à Athènes